Telenet, premier réseau commercial d'ordinateur, précurseur d'Internet, fondé par Lawrence Roberts (lié à l'ARPANet) et Barry Wessler, acquis par GTE en 1979 puis par Sprint
 Telenet Group, un groupe belge spécialisé dans les télécommunications
 Telenet Japan